Brandholz ist der Ortsname von:
 Brandholz (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Brandholz (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Brandholz (Erkheim), Ortsteil des Marktes Erkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Brandholz (Goldkronach), Ortsteil der Gemeinde Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Streusiedlung in der Gemeinde Ebnat-Kappel

Brandholz ist der Name von Waldgebieten:
 Wald Brandholz (Markt Rettenbach), bei Gottenau (Markt Rettenbach), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Wald Brandholz (Lappersdorf), bei Geiersberg (Lappersdorf), Landkreis Regensburg, Bayern